Miejscowości w USA:
 Nowata – miasto w stanie Oklahoma, w hrabstwie Nowata
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Nowata (ang. Nowata County) – w stanie Oklahoma